Татья́на Петро́вна Николаева (Никола́ева-Тарасевич; 4 мая 1924, Бежица, Брянская губерния — 22 ноября 1993, Сан-Франциско, США) — советская российская пианистка, композитор, педагог, общественный деятель. Лауреат Сталинской премии первой степени (1951). Народная артистка СССР (1983).

Биография 
Татьяна Николаева родилась 4 мая 1924 года в Бежице (ныне — в черте Брянска).

На фортепиано стала играть с трёхлетнего возраста. В 1937—1941 годах училась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ) у А. Б. Гольденвейзера. Тогда же начала сочинять музыку. Из-за трудного материального положения семьи была вынуждена работать концертмейстером в Высшем училище военных капельмейстеров (ныне Военный институт (военных дирижёров); 1943—1945) и в ЦМШ (1945—1946). Окончила Московскую консерваторию в 1947 году по классу фортепиано у А. Б. Гольденвейзера и в 1950 году по классу композиции у В. Я. Шебалина, позже у Е. К. Голубева. В 1953 году окончила аспирантуру. 

В 1942 дала первый сольный концерт. С 1945 года — солистка Московской филармонии. 

В 1950 году выиграла главный приз Международного конкурса им. И. С. Баха, посвященного 200-летию со дня смерти композитора. Членом жюри этого конкурса был Д. Д. Шостакович. В дальнейшем пианистка стала первым исполнителем «24-х Прелюдий и фуг» Д. Д. Шостаковича. С тех пор композитора и пианистку связывала глубокая пожизненная дружба.

С 1942 по 1993 годы сыграла около 3000 концертов, исполнив около 1000 произведений 74 авторов.

Репертуар пианистки включал все клавирные произведения И. С. Баха («Хорошо темперированный клавир», «Искусство фуги», все токкаты, партиты, «Гольдберг-вариации», Французские и Английские сюиты, клавирные концерты), 32 фортепианные сонаты и 5 концертов для фортепиано с оркестром Л. Бетховена, сочинения Д. Скарлатти, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, Й. Брамса, Б. Бартока, П. Хиндемита, И. Ф. Стравинского, 24 прелюдии С. В. Рахманинова, 10 фортепианных сонат А. Н. Скрябина, сонаты С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского, Е. К. Голубева. 

Пианистке посвящены «Славянский концерт» Б. Н. Лятошинского, Третий концерт для фортепиано с оркестром Е. К. Голубева, Концерт для фортепиано с оркестром А. Я. Эшпая, сонаты Ан. Н. Александрова и др.

Записала свыше 50 грампластинок и 20 компакт-дисков (фирма «Мелодия» и ряд зарубежных фирм), среди которых — И. С. Бах, включая его «Искусство фуги». Был записан альбом со всеми сонатами Л. Бетховена. За исполнение произведений Р. Шумана в 1971 году была удостоена в ГДР премии Роберта Шумана. 

Однако на Западе известность пришла к ней уже только под конец жизни. После распада СССР сделала несколько концертных туров по Европе и Америке, и принята была с большим успехом.

Член КПСС с 1956 года.

С 1959 года преподавала в Московской консерватории на кафедре специального фортепиано (с 1965 — профессор, с 1985 — заведующая кафедрой). Среди учеников: А. Батагов, М. Евсеева, Т. Левитина, Н. Луганский, М. Петухов, Т. Пикайзен, С. Сенков, Б. Шагдарон, Г. Ширинская, О. Яблонская, Г. Торма (Венгрия).

Пианистка избиралась депутатом Московского горсовета и в Советский комитет защиты мира, была вице-председателем Ассоциации дружбы со странами Латинской Америки, членом Союза композиторов СССР, членом редакционного совета издательства «Советский композитор», работала в жюри многих международных конкурсов и т. п. Татьяна Петровна был членом жюри конкурса пианистов Сантандера Паломы О'Ши в 1990 годах. Oпубликовала немало статей в прессе.

Её третья запись «24 Прелюдий и фуг» Д. Д. Шостаковича в 1991 году принесла пианистке премию Gramophone в инструментальной категории. 13 ноября 1993 года во время исполнения этого произведения на концерте в Сан-Франциско, была поражена кровоизлиянием в мозг и вынуждена была прервать своё выступление.

Татьяна Николаева скончалась девять дней спустя, 22 ноября. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 3).

Семья 
 Отец — Пётр Николаевич Николаев, провизор, страстный любитель музыки
 Мать — Зоя Аполлоновна Николаева (урожд. Еропкина) — род. 14.12.1892. Профессиональный музыкант, закончила Московскую консерваторию по классу Гольденвейзера
 Муж — Кирилл Львович Тарасевич
 Сын — Кирилл

Награды и звания 

 Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Праге (2-е место, 1947)
 Международный конкурс имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге (1950, 1-я премия)
 Заслуженная артистка РСФСР (1955)
 Народная артистка РСФСР (1977)
 Народная артистка СССР (1983)
 Сталинская премия первой степени (1951) — за концертно-исполнительскую деятельность и за сочинение концерта для фортепиано с оркестром
 Медаль «За трудовую доблесть» (1966) — за заслуги в подготовке высококвалифицированных музыкальных кадров и в связи со 100-летием Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
 Премия Роберта Шумана (Цвиккау, ГДР, 1971)
 Член Шведской королевской музыкальной академии (1988)
 Премия «Gramophone» (1991)
 Почётный член Кёльнской консерватории

Сочинения 

 Кантата «Песнь о счастье» (сл. А. Чуркина, 1950)
 Симфония (1955, 2-я ред. 1958)
 Картина «Бородинское поле» (1968)
 Фантазия «Из русской поэзии» (1975)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Си мажор, op. 10 (1950)
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Ми-бемоль мажор, op. 32 (1966)
 Вальс-каприччио для скрипки с оркестром (1960)
 Концерт для скрипки с оркестром (1972)
 Поэма для виолончели с оркестром (1960)
 Фортепианный квинтет (1947)
 Струнный квартет (1960)
 Трио для флейты, альта и Фортепиано (1954)
 Сонатина для скрипки с Фортепиано (1953)
 Сонаты для виолончели с Фортепиано № 1 (1960)
 Сонаты для виолончели с Фортепиано № 2 (1973)
 Сонаты для Фортепиано № 1 (1949)
 Сонаты для Фортепиано № 2 (1977)
 Вариации памяти Н. Я. Мясковского (1951)
 Полифоническая триада (прелюдия, ария, фуга, 1949, 2-я ред. 1966)
 24 концертных этюда (1953)
 Детский альбом (1958)
 Пять этюдов (1959)
 Цикл «Шалды-балды» (12 пьес с эпиграфами, 1974)
 Цикл «Исландия» (сл. А. Софронова, 1950)
 Романсы на сл. А. Пушкина, М. Лермонтова, Е. Баратынского и др.
 Музыка к драм. спектаклям
 Музыка к фильму «Женщина в искусстве» (1970)
 Каденции к фортепианным концертам Й. Гайдна (1966).

Дискография 
 Шостакович Д. Д. 24 Прелюдии и фуги.
 Бах И. С. Двенадцать клавирных концертов BWV 1052—1065 (4LP, Мелодия, 1976)
 Бах И. С. Инвенции
 Бах И. С. Хорошо темперированный клавир
 Бах И. С. Гольдберг вариации
 Бах И. С. Искусство фуги

Память 
 В 1999 году имя Т. П. Николаевой присвоено детской школе искусств № 1 Брянска, где начинался её творческий путь. В 2000 году на здании школы искусств открыта мемориальная доска, посвящённая памяти пианистки
 С 1996 года на базе брянской школы искусств № 1 (ныне носящей имя пианистки) каждые два года проводится Межгосударственный конкурс юных пианистов имени Т. П. Николаевой.

Примечания

Ссылки 
 http://classic-online.ru/ru/performer/559 
 Все пианисты. История фортепиано — Николаева Татьяна. 
 ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА: Жизнь во имя музыки 

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Члены КПСС
Члены Союза композиторов СССР
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Лауреаты международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха
Лауреаты премии Роберта Шумана
Умершие от инсульта
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России